Ирен Камбер-Корно (; ) — итальянская фехтовальщица на рапирах, чемпионка летних Олимпийских игр 1952 года в личном первенстве, двукратная чемпионка мира.

Биография 

Ирене Камбер родилась в 1926 году в семье поэта . В детстве занималась гимнастикой, однако в 8 лет случайно перепутала залы и зашла на тренировку по фехтованию, после чего стала интересоваться этим видом спорта. Получила образование в области промышленной химии в Падуанском университете. Участвовала в летних Олимпийских играх 1948 года. После этого вышла замуж за Джанджакомо Корно. Следующие Олимпийские игры в Мельбурне она пропустила, так как была беременна. На летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки Камбер-Корно заняла первое место в личном первенстве, став первой спортсменкой из Италии-чемпионкой Олимпийских игр. В 1953 году победила на Чемпионате мира в личном первенстве. Была чемпионкой Италии в 1953-1954 годах. На домашних летних Олимпийских играх 1960 года в Риме завоевала бронзовую медаль в командном первенстве в составе сборной Италии. Также участвовала в летних Олимпийских играх 1964 года.

На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Камбер-Корно была главным тренером национальной команды. Её ученица Антонелла Раньо-Лонци завоевала золотую медаль в личном первенстве. Камбер-Корно работала в промышленном холдинге Montedison. У неё родилось трое детей. В 2015 году была включена в .

Примечания 

Фехтовальщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1960 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы мира по фехтованию
Выпускники Падуанского университета
Чемпионы Италии по фехтованию